Frank Kramer (presentator, voetballer), Nederlands voetballer en tv-presentator
Frank Kramer (wielrenner), Nederlands wielrenner
Frank Kramer (trombonist), Nederlands trombonist
Frank Kramer (voetballer, 1972), Duits voetballer en voetbalcoach